Le statut de Elche (en valencien  ; en castillan ) est un avant-projet de statut d'autonomie du Pays valencien, en Espagne, élaboré par un groupe d'intellectuels indépendants, parmi lesquels figuraient Eliseu Climent, Max Cahner, Joan Fuster, Josep Benet, Rafael Ribó, Rafael Ninyoles et Enric Solà, ce dernier étant le principal rédacteur.

Sa réalisation fut achevée à Valence en  et il fut édité dans une imprimerie clandestine de Barcelone avant d'être ramené au Pays valencien pour y être distribué.

Dans le cadre de la sortie de la dictature franquiste et de la transition démocratique, le statut de Elche constitue une référence majeure. Tous les textes postérieurs et les différentes propositions de statut élaborées au cours de ce processus s'en inspireront largement.

Néanmoins, il s'agit du statut le plus souverainiste et seul le PSAN, catalaniste radical, y apporta son soutien. Il établit l'officialité de la langue catalane (ainsi nommée) et la coofficialité du castillan. Il mentionne explicitement l'établissement de l'autonomie comme une première étape dans l'exercice par le peuple valencien de son droit à l'autodétermination.

Notes et références

Annexes

Articles connexes
Statut d'autonomie de la Communauté valencienne
Statut de Benicàssim

Bibliographie

Politique dans la Communauté valencienne
Droit en Espagne
Transition démocratique espagnole
Elche